Альдеасентенера ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трухильо. Население — 754 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса
Населённые пункты Касереса